Санта Анхела има више значења:

 Санта Анхела (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Анхела (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику